Марија Павловна (, рођена 16. фебруара 1786. у Санкт Петербургу, умрла 23. јуна 1859. у Вајмару) била је руска принцеза, ћерка цара Павла I и војвоткиња по удаји за војводу Карла Фридриха.

Биографија 

Рођена је 16. фебруара 1786. године у Санкт Петербургу, као трећа ћерка и пето дете оца Павла I и мајке Марије Фјодоровне из Виртемберга (Софија Доротеа девојачко). Као дете није била нарочито лепа. Њена бака Катарина II је приметила њен истанчан таленат за клавир, али је ипак више волела да је рођен дечак. Њен учитељ музике био је Ђузепе Сарти. После бабине смрти њен отац постаје нови император Русије. 

3. августа 1804. удаје се за Карла Фририха, наследника Великог војводе Сакс-Вејмар-Ајзенаха (2. фебруара 1783—8. јула 1853). Младенци су боравили у Санкт Петербургу девет месеци, пре одласка у Вајмар. Тамо су Марију дочекали свечано, како је описао Кристиф Мартин Виленд: "Највећи празник са ватрометом, шетњом, комедијом, расветом је била свуда унаоколо и искрена радост при доласку наше нове принцезе" .

Марија Павловна била је заинтересована за уметност и науку. Била је заштитница уметности, науке и социјалне заштите у сиромашном Великом војводству са седиштем у Вајмару. Похађала је десет курсева на Универзитету у Јени и била је главни иницијатор за оснивање Фалк института у Вајмару. За свог сина Чарлса Александра као ментора одабрала је женевског учитеља, Фредерика Сорета, који је био одлично упознат са радом Јохана Волфганг Гетеа. Касније је звала и Франца Листа у Вајмар, како би обновила локалну уметност и културу која је била препознатљив знак Вајмара. Он је боравио ту од 1842. до 1848. године, али пошто је Војвоткиња све слабије чула није могла да чује премијеру Вагнерове опере Лоенгрин у Вајмару 28. августа 1850. године. Такође познате су биле литерарне вечери, где су научници са суседног Универзитета Јена и други широм војводства били позвани да предају различите теме. Гете је о њој говорио као једној од највреднијих жена тог времена

Породично стабло

Потомци 

Марија и Карл су имали четворо деце:
 Павле Алекандер Карл Константин Фредерик Аугуст(25. септембар 1805, Вајмар - 10. април 1806, Вајмар)
 Марија Луиза Алекандрин (1808-1877), удала се за Карла из Пруске
 Аугуста Луиза Катарина (1811-1890), удала се за Вилхема I и постала немачка царица.
 Карл Александар Аугуст Јохан (1818-1901)

Референце

Литература 
 
 Jena, Detlef, Maria Pawlowna. Großherzogin an Weimars Musenhof, Regensburg 1999.
 Ihre Kaiserliche Hoheit. Maria Pawlowna. Zarentochter am Weimarer Hof, ed. Stiftung Weimarer Klassik und Kunstsammlungen, Weimar, Weimar 2004.

Спољашње везе 
  ЭСБЕ/Мария Павловна, дочь Павла I

Рођени 1786.
Умрли 1859.
Руси
Руско племство
Санктпетербуржани
Романови